Ю́рий Гео́ргиевич Но́виков () — врач-, преподаватель Смоленского медицинского института, профессор.

Биография 

Юрий Новиков родился 6 февраля 1931 года в селе Нижнедевицк (ныне — Воронежской области). В 1954 году с отличием закончил Воронежский медицинский институт, позднее — клиническую ординатуру по хирургии. Работал старшим научным сотрудником ЦНИЛ ВМИ. В 1967 году стал доктором медицинских наук и заведующим кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Тернопольского медицинского института. С 1970 года проживал в Смоленске, заведовал кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии в Смоленском государственном медицинском институте. Активно занимался научной работой, одним из первых в СССР стал исследовать возможности хирургического лечения ишемической болезни сердца. Был председателем Смоленского отделения Всероссийского общества анатомов, гистологов и эмбриологов, членом проблемно-методической комиссии при Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Умер 30 марта 2001 года, похоронен на .

Научные и педагогические заслуги 
 Является автором 12 изобретений.
 Является автором более чем 150 научных и методических работ, в том числе — 2 монографий и 5 учебников.
 Внёс большой вклад в хирургическую кардиологию и исследование возможностей использования в хирургии новых видов энергии.
 Под его руководством были защищены 1 докторская и 13 кандидатских диссертаций.

Наиболее известные сочинения 
 Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. — М., 1985.
 Хирургия коронарной недостаточности в эксперименте. — Воронеж, 1974.
 Хирургическая анатомия мягкого остова человека. — Смоленск: СГМИ, 1975.
 Хирургическая анатомия мезенхимальных производных лица и шеи. — Смоленск: СГМИ, 1983.
 Хирургическая анатомия челюстно-лицевой области: Учебное пособие. — Смоленск: СГМИ, 1990.

Научные звания 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
 Доктор медицинских наук.
 Профессор.

Примечания